

Бокс-Елдер — місто, штат Південна Дакота
 Бокс-Елдер — переписна місцевість, штат Монтана